It's Beginning To And Back Again — шостий студійний альбом британського пост-панк-гурту Wire, випущений у травні 1989, року. Альбом несе у собі звучання експереминтальної музики з насиченим електронним звучанням, в традиції пост-панку.

Список композицій 

 Finest Drops—4:28
 Erdrum Buzz—4:16
 German Shepherds—4:39
 Public Place—6:05
 It's a Boy—3:59
 Illuminated—6:51
 Boiling Boy—8:17
 Over Theirs—9:24

Джерела 

 https://rateyourmusic.com/release/album/wire/its-beginning-to-and-back-again-ibtaba-1/
 https://www.stereogum.com/1792251/wire-albums-from-worst-to-best/franchises/list/attachment/ibtaba/ 
 https://open.spotify.com/playlist/3RNOv7xI3ePEbEAMyz9nHX 

Музичні альбоми 1989
Альбоми британських виконавців